Wernery ist der Name von:

 Hans Wernery (1912–1993), deutscher Ministerialbeamter
 Ulrich Wernery, deutscher Tierarzt